Alebion är ett släkte av kräftdjur. Alebion ingår i familjen Euryphoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Alebion